Шмундя́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Шмундяк Сергій Федорович (нар. 1957) — український футболіст, нападник.
 Шмундяк Олександр Геннадійович (нар. 1998) — український бадмінтоніст.